Ngwempisi steht für:

 Ngwempisi (Inkhundla), Verwaltungseinheit in Eswatini
 Ngwempisi (Fluss), Fluss in Eswatini